Opasek může být:

 opasek – oděvní a výstrojní doplněk
 clitellum – část těla některých máloštěnitatců a pijavic, např. žížaly obecné
 objímka listové pružiny

příjmení osob
 Jan Anastáz Opasek (1913 – 1999) – český římskokatolický kněz, teolog, básník a arciopat břevnovského kláštera

Související články 
 pásek
 páska